Святкова вулиця — назва двох вулиць Києва.

 Святкова вулиця — вулиця у Солом'янському районі міста Києва.

 Святкова вулиця — зникла вулиця, що існувала у Ленінградському районі міста Києва.

Вулиці